Stilivannuccia är ett släkte av plattmaskar. Stilivannuccia ingår i familjen Coelogynoporidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Virvelmaskar
Stilivannuccia